Достопочтенный Кеннет Говард Рандольф «Рэнди» Хортон (; родился 22 января 1945 года на острове Сомерсет Бермудских островов) — мировой судья, депутат, игрок в футбол и крикет с Бермудских Островов. В настоящее время является министром правительства Бермудских Островов. Был назван самым ценным игроком NASL в 1972 году.

Биография 
Хортон родился 22 января 1945 года на Бермудах. Он учился в колледже «Кулам» в Англии и в Ратгерском университете, США.

Спорт

Крикет 
Высшим достижением для Рэнди Хортона в области крикета стали выступления за клуб крикета «Вустершир Каунти». Также он представлял сборную своей страны по крикету с 1969 по 1980 годы. Хортон отклонил предложение играть в английском графстве не только в крикет, но и в футбол, за «Хаддерсфилд Таун»: он не хотел покидать родину с её тёплым климатом и возможностью получить степень бакалавра в Ратгерском университете.

Футбол 
Хортон подписал контракт с «Нью-Йорк Космос» в 1971 году. В том же году он был назван «Новичком года» NASL и стал членом команды «Всех Звёзд» 1971 года. «Космос» выиграл чемпионат лиги в 1972 году, а Хортон был назван MVP лиги по итогам опроса среди игроков, так как он лидировал в лиге по количеству голов, забив 22 гола в 13 играх. Футболист сыграл ещё два сезона за «Космос», прежде чем вернуться на родину. В сезоне 1974/75 Хортон стал лучшим бомбардиром чемпионата Бермуд, поделив титул с Гари Даррелом (по 10 голов). В 1975 году он перешёл в «Вашингтон Дипломатс». После сезона в Вашингтоне он закончил свою карьеру, играя в NASL за «Хартфорд Байсентенниалс».

На Бермудах Хортон играл за «Сомерсет Троянс» и представлял сборную Бермудских Островов в период с 1967 по 1969 годы. Позднее он работал в качестве тренера «Сомерсет Троянс».

Политика 
Рэнди Хортон был членом парламента Бермудских островов с 1998 года, а также министром спорта и министром внутренних дел с 2003 года. Помимо этого он работал спикером парламента страны. 8 февраля 2013 года он был избран на пост спикера Палаты собрания, став первым членом оппозиционной партии, занявшим эту должность.

Личная жизнь 
Вместе со своей женой Рэнди Хортон основал компанию «Horton Limited», которая продает и распространяет по всему миру торты. Рэнди был не единственным спортсменом в семье: его сестра Элен-Кейт Хортон представляла Бермуды на соревнованиях по софтболу, а его племянницы Катура Хортон-Принчейф является первой чернокожей женщиной на Олимпийском соревновании по дайвингу.

Награды 
 1971 — Новичок года в «Нью-Йорк Космос»;
 1972 — Самый ценный игрок в NASL;
 1974 — Награда самой неординарной молодой персоне Бермуд;
 1981 — Хортон был выбран в качестве одного из десяти наиболее почитаемых взрослых на Бермудских островах по итогам ежегодной молодёжной конференции.

Примечания

Ссылки 
 New York Cosmos Soccer, Inc.
 Bermuda election 2003 candidate page
 Профиль игрока на сайте NASL

Футболисты Бермудских Островов
Игроки сборной Бермудских Островов по футболу
Игроки ФК «Нью-Йорк Космос» (1970—1985)
Игроки ФК «Вашингтон Дипломатс»
Игроки ФК «Коннектикут Байсентенниалс»
Крикетчики Бермудских Островов
Спортсмены нескольких видов спорта
Политики XX века
Политики XXI века
Политики Бермудских Островов